Adam Yates - Brits wielrenner
Billy Yates (muzikant) - Brits muzikant
Cecil Yates - Amerikaans wielrenner
Charles D. Yates - Amerikaans componist
David Yates - Brits regisseur
Frances Yates - Brits historica
Frederick Yates - Brits schaker
Jeremy Yates - Nieuw-Zeelands wielrenner
Paula Yates - Brits presentatrice en model
Pauline Yates - Brits actrice
Peter Yates (gitarist) - Amerikaans gitarist
Peter Yates (regisseur) - Brits regisseur
Richard Yates - Amerikaans auteur
Robert Lee Yates - Amerikaanse seriemoordenaar
Ronald Yates - Amerikaans componist
Sean Yates - voormalig Brits wielrenner
Sidney Yates - Amerikaans politicus
Simon Yates - Brits wielrenner
Theodore Yates - Australisch wielrenner
William Yates - Brits politicus